Pen steht für:

 Pen (Spritze), Injektionswerkzeug
 Pen (Software), zur Lastverteilung
 Pen (Indien), Stadt in Maharashtra

Pen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Pen (1921–2010), niederländischer Ökonom
 Jehuda Pen (1854–1937), jüdisch-litauischer Maler
 Marta Pen (* 1993), portugiesische Leichtathletin
 Peter Pen (* 1973), slowenischer Skirennläufer
 Pen Sokong (* 1994), kambodschanischer Sprinter
 Pen Sovann (1936–2016), kambodschanischer Politiker

PEN steht für:
 PEN, Systemkamera-Serie von Olympus, siehe Micro Four Thirds #Zeitliche Entwicklung
 PEN International, poets essayists novelists, internationale Schriftstellervereinigung mit nationalen Zentren
 PEN-Leiter, Schutzleiter mit Neutralleiterfunktion, Elektrotechnik
 Flughafen Penang, Malaysia, als IATA-Flughafencode
 peruanischer Sol, Währung Perus, als ISO-Code
 Peninsula Airways in Alaska, als ICAO-Code
 Poder Ejecutivo de la Nación, Exekutive Argentiniens
 Polyethylennaphthalat, als Kurzzeichen, Handelsname Teonex
 Private Enterprise Number, vergeben durch die Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Siehe auch:
 Pen’s Parade (Parade der Einkommen)

 Le Pen (Begriffsklärung)
 Penn (Begriffsklärung)

Abkürzung